Agios Theodoros kan syfta på följande platser:

Cypern 

 Ágios Theódoros (ort i Cypern, Eparchía Ammochóstou, lat 35,37, long 34,03), 
 Ágios Theódoros (ort i Cypern, Eparchía Lárnakas),

Grekland 

 Vrachonisís Ágioi Theódoroi, ö, Sydegeiska öarna, Nomós Dodekanísou, 

Robotskapade Cypernförgreningar
Robotskapade Greklandförgreningar